Solihull é uma cidade localizada dentro da região de Midlands Ocidentais (no condado de mesmo nome, Midlands Ocidentais), na Inglaterra. Com uma população de aproximadamente 94.000 habitantes, fica a 14,5 km de distância da cidade de Birmingham
.

A cidade é sede de um dos mais importantes museus dedicado as motocicletas da  Grã-Bretanha, o National Motorcycle Museum.

 
Cidades de Midlands Ocidentais (condado)